– osoba obsługująca latarnię morską
 latarnik uliczny – osoba codziennie zapalająca o zmierzchu i gasząca o świcie gazowe latarnie uliczne
  (Fulgora) – rodzaj owadów z rzędu pluskwiaków
 latarnik – w mitologii śląskiej – błędny ogień
 latarnik – w turystyce kajakowej, osoba lub osada płynąca na końcu spływu kajakowego

Literatura i film  
 Latarnik – nowela Henryka Sienkiewicza
 Latarnik – polski film z 1976 roku
 Latarnik – jeden z bohaterów, mieszkający na planetoidzie obracającej się wokół osi raz na minutę, w noweli Antoine’a de Saint-Exupéry’ego pt. Mały Książę